João Rosa pode ser:

João Rosa, padre português do século XIX
João Rosa (ator), ator português
João Rosa (cineasta), cineasta português
João Anastácio Rosa, artista português do século XIX
João Guimarães Rosa, escritor brasileiro
 João Paulo Bussolo da Rosa , guitarrista brasileiro

Desambiguação